Сен-Сірк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Сірк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь